Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Philipp Petzschner che hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e David Škoch 62-7, 6-3, [10-4].

Teste di serie 

 Rainer Schüttler /  Alexander Waske (primo turno)
 Jaroslav Levinský /  Petr Pála (primo turno)

 Lukáš Dlouhý /  David Škoch (finale)
 Robert Lindstedt /  Alexander Peya (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2006